Det 14:de Sovjetiska mästerskapet i bandy hölls vintern 1961/1962, mästerskapet avgjordes på rekordtid från 28 februari 1962 till 13 mars 1962. Vinnare blev SKA Sverdlovsk.

Mästerskapet avgjordes i ett gruppspel där de 12 lagen delades in i 2 grupper och mötte varande 1 gång. I slutspelet möttes de 2 bäst placerade lagen i vardera grupp i ett gruppspel för att avgöra vinnaren.

Sovjetiska mästerskapet

Gruppspelet

Pervouralsk gruppen

Nizjnij Tagil gruppen

Slutspelet

Placeringsmatcher
 5-6 HK Vodnik - Vympel Kaliningrad 2-1
 7-8 HK Volga Uljanovsk - Fili Moskva 2-0
 9-10 Burevestnik Alma-Ata - Trud Krasnojarsk 4-1
 11-12 Trud Kursk - Shakhtar Kemerovo 4-1

1961 i Sovjetunionen
1962 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1961/1962